Muhammad ibn Sulayman Fuzuli (محمد بن سليمان) ( — ) foi um poeta turco de origem azerbaijano.  Foi autor de divãs, obras em , em  e em .

Ligações externas
Encyclopaedia of Britannica "Turkish poet and the most outstanding figure in the classical school of Turkish literature"
Encyclopaedia of Iranica "Fożūlī had his roots in the Bayāt tribe, one of the Oḡuz (Turkman) tribes settled in Iraq"
Encyclopaedia of Iranica "...widely regarded as the greatest lyric poet in Azerbayjani Turkish..."

Poetas do Azerbaijão
Poetas da Turquia
Escritores do Azerbaijão do século XV
Escritores do Azerbaijão do século XVI
Pessoas do Azerbaijão medieval